Силвия Анхелика Наваро Барва () е мексиканска актриса родена в Ирапуато, Гуанахуато, Мексико на 14 септември, 1978 г.

Тя е зодия дева, неомъжена и има двама братя – Луис Едгар и Ерик и една сестра – Дафне.

Биография 
Учила е актьорско майсторство в школата на TV Azteca, Centro de Formacion Actoral при Раул Кинтания и Ектор Мендоса. Дълго време работи за TV Azteca. През пролетта на 2007 г. Televisa ѝ прави предложение да стане част от актьорския им екип. Тя се появява както на малкия и големия екран, така и в театъра.

Любопитни факти 
Голямо хоби на Силвия са танците. Обича музиката на Шакира, Рики Мартин и др. В дома си има три кучета, персийска котка и две канарчета.

Филмография

Външни препратки 
 
 Теленовели в България
 

Мексикански актьори и актриси
Гуанахуато